Název Babín má více sídel:
 Babín (Horažďovice) – část města Horažďovice v okrese Klatovy;
 Babín (Těmice) – část obce Těmice v okrese Pelhřimov;
 Babín – zažitý, ale nesprávný název pro zaniklou osadu Babí v okrese Český Krumlov;
 Babín (okres Námestovo) – obec na Slovensku v Žilinském kraji
 Babín (Sobíňov) - osada u Sobíňova v okrese Havlíčkův Brod

Jiná zeměpisná označení:

 Babín (les) – les u Nymburka. 
 Babín (odbočka) – železniční odbočka na železniční trati Praha - Nymburk — Kolín.
 Naučná stezka Babín – v okrese Žďár nad Sázavou, nazvaná podle rybníka Velký Babín

Reference

Externí odkazy